A 2009-es Supersport-világbajnokság volt a tizedik szezon a sportág történetében. 2009. március 1-jén fog kezdődni és október 25-én lesz vége.

Versenynaptár

A világbajnokság állása

Versenyzők

Konstruktőrök

Csapatok és versenyzők

További információk 

Supersport